

Cinema 
I due... amici (Let's Stick Together) – film di animazione del 1952 diretto da Jack Hannah

Musica 
Let's Stick Together – singolo di Wilbert Harrison del 1962; cover sono state realizzate da Canned Heat e Bryan Ferry
Let's Stick Together – album di Bryan Ferry del 1976